Giovanni Ticozzi – insegnante italiano
 Stefano Ticozzi – storico dell'arte italiano